Фарана — топоним.

Фарана — регион в Гвинее.
Фарана — город в провинции Фарана.
Фарана — аэропорт, обслуживающий город Фарана.